38-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 30—31 января 1937 года в Давосе (Швейцария). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 21 конькобежец из 9 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Михаель Стаксруд, призёрами — норвежец Ханс Энгнестанген и Биргер Васениус Финляндия.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Январь 1937 года
Спорт в Швейцарии в 1937 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1937 году